Elm eller ELM kan avse:

Elm (e-post) - föregångare till Pine
 ELM-BV – en kristen lågkyrklig rörelse som i huvudsak verkar inom Svenska kyrkan, se Evangelisk Luthersk Mission – Bibeltrogna Vänner

Personer
 David Elm (född 1983),  svensk fotbollsspelare
 Ingegerd Elm (1936–1992), svensk politiker, socialdemokrat
 Rasmus Elm (född 1988), svensk  fotbollsspelare
 Steven Elm (född 1975), kanadensisk skridskoåkare
 Viktor Elm (född 1985), svensk fotbollsspelare

Geografi

Polen 

 Elma (vattendrag), Ermland-Masuriens vojvodskap,

Schweiz 

 Elm, Schweiz, ort i Glarus,

Storbritannien 

 Elm, Cambridgeshire, ort i England,

Tyskland 

 Elm (Niedersachsen) – en bergskedja i Niedersachsen,

Österrike 

 Elm (bergstopp), Steiermark, Politischer Bezirk Liezen,

Se även
Elmar - ett släkte av gräs

Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade Österrikeförgreningar